Sezon Metal Ligaen rozegrany został na przełomie 2016 i 2017 roku jako 61. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 10 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Esbjerg Energy, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała Herning Blue Fox.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 23 września 2016 roku, a zakończył 28 lutego 2017 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 45 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której rywalizowały o mistrzostwo Danii.

Tabela 

Legenda:       = drużyny zapewniające sobie awans do play-off

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Metal Ligaen w sezonie 2016/2017 składała się z trzech rund. Rozpoczęła się 3 marca 2017 roku, a zakończyła 16 kwietnia 2017 roku. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce, miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego – Aalborg Pirates, mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. 

Wszystkie trzy rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1., 3. oraz ewentualnie 5. i 7.). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz nr 2., 4. i ewentualnie 6. 

Mecz o trzecie miejsce rozgrywany był do dwóch zwycięstw według schematu: 1-1-1 (drużyna wyżej rozstawiona rozgrywała w roli gospodarza mecz nr 1. i ewentualnie 3.).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Hokej na lodzie w Danii
2016 w hokeju na lodzie
2017 w hokeju na lodzie
2016 w Danii
2017 w Danii